Iwan Pronin ist der Name folgender Personen:

* Iwan Alexandrowitsch Pronin (* 1982), russischer Handballspieler
 Iwan Grigorjewitsch Pronin (* 1947), sowjetischer Skilangläufer